Грасалема () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 1,21 км². Население — 2203 человека (на 2010 год). Расстояние — 142 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Grazalema
 Ayuntamiento de Grazalema

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса